«Доктор Джекилл и милая дама» (итал. Dottor Jekyll e gentile signora) — эксцентрическая комедия 1979 года итальянского режиссёра Стено, по мотивам произведения Роберта Льюиса Стивенсона.

В главных ролях — Паоло Виладжио и Эдвиж Фенек.

Сюжет 
Сюжет произведения Роберта Льюиса Стивенсона фильм не повторяет. За основу взято лишь наличие чудодейственного напитка, а также превращения Джекила. В отличие от первоисточника, в котором приличный человек становится чудовищем, в фильме циничный и вероломный промышленник превращается в свою противоположность — добрейшего и милейшего человека. Впрочем, это всё равно влечёт катастрофические последствия для его жизни…

В ролях 
 Паоло Виладжио — доктор Джекил
 Эдвиж Фенек — Барбара Уимпли, секретарша Джекила
 Гордон Митчелл — Преториус
 Паоло Паолони

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Стено
 Продюсер: Ренато Джабони
 Сценаристы: Стено, Лео Бенвенути, Пьеро де Бернарди, Кастеллано и Пиполо
 Оператор: Эннио Гварньери, Серджо Сальвати
 Композитор: Армандо Тровайоли

Ссылки 

Кинокомедии Италии
Кинокомедии 1979 года
Фильмы Стено
Фильмы о докторе Джекилле и мистере Хайде
Фильмы Эдвиж Фенек